La Supercoppa LNP 2022 di Serie B, denominata Supercoppa LNP Serie B Old Wild West 2022 per ragioni di sponsorizzazione, è stata 3ª edizione della Supercoppa LNP per il campionato di Serie B.

Formula 
Vede la partecipazione delle 64 squadre ammesse a partecipare al campionato, suddivise in un unico tabellone a eliminazione diretta.
La squadra che ha la migliore posizione del ranking, basato sul piazzamento della stagione 2021-2022, gioca in casa, con la regola che vale per ogni singolo turno: trentaduesimi, sedicesimi, ottavi e quarti di finale.
Le 4 squadre vincenti dei quarti di finale si qualificano per la Final Four.
La Final four vede 2 gare suddivise in semifinale e finale.

Squadre partecipanti

Fase a gironi

Fase finale

Tabellone

Semifinale

Finale

Note

Voci correlate 
Serie B 2022-2023
Supercoppa LNP 2021

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2022
Supercoppa italiana di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Forlì